Cimolai steht für:
 Davide Cimolai (* 1989), italienischer Radrennfahrer
 Cimolai (Unternehmen), italienisches Stahlbauunternehmen